Philip Thomas kan syfta på:

Philip Francis Thomas, politiker
Philip Michael Thomas, skådespelare